Grand Prix de France steht für:

 Grand Prix de France, Motorsportwettbewerb für Automobile in Frankreich, siehe Großer Preis von Frankreich
 Grand Prix de France, Motorsportwettbewerb für Motorräder in Frankreich, siehe Großer Preis von Frankreich (Motorrad)
 Grand Prix de France (Eiskunstlauf), Eiskunstlaufwettbewerb in Frankreich
 Grand Prix de France historique, Motorsportwettbewerb für historische Fahrzeuge in Frankreich
 Grand Prix de France (Radsport), von 1950 bis 1998 veranstaltetes Radrennen in Frankreich

Siehe auch:
 Prix de France Speed Race, Trabrennen in Frankreich